Империали, Лоренцо (1612—1673) — итальянский куриальный кардинал. 
 Империали, Джузеппе Ренато (1651—1737) — итальянский куриальный кардинал, племянник предыдущего. 
 Империали, Козимо (1685—1764) — итальянский куриальный кардинал, племянник предыдущего.

См. также
 Метод Империали — один из методов распределения мандатов при пропорциональной избирательной системе. Назван по имени бельгийца Пьера Империали.